Leimgruber ist der Familienname folgender Personen:

 Irène Leimgruber, Schweizer Basketballspielerin 
 Nada Boškovska Leimgruber (* 1959), Schweizer Historikerin und Hochschullehrerin, siehe Nada Boškovska
 Oskar Leimgruber (1886–1976), Schweizer Bundeskanzler
 Stephan Leimgruber (* 1948), Schweizer römisch-katholischer Theologe und Universitätsprofessor
 Urs Leimgruber (* 1952), Schweizer Saxophonist
 Ute Leimgruber (* 1974), römisch-katholische Theologin
 Walter Leimgruber (* 1959), Schweizer Kulturwissenschaftler, Historiker und Ausstellungsmacher
 Werner Leimgruber (* 1934), Schweizer Fußballspieler

Siehe auch:
 Leimgrube
 Leimgruben